Михаил Журавлёв:
 Журавлёв, Михаил Александрович (род. 1974) — российский биатлонист.
 Журавлёв, Михаил Данилович (1902—1975) — министр здравоохранения Карело-Финской ССР.
 Журавлёв, Михаил Иванович (1911—1976) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Журавлёв, Михаил Нилович (1901—1948) — генерал-майор.
 Журавлёв, Михаил Фёдорович (1920—1979) — полковник-инженер, лауреат Ленинской премии